Флоран () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Флоран, Мишель (1902—1995) — католический священник, монах доминиканец.
 Флоран, Элен — канадская актриса и режиссёр.
 Флоран-и-Пасторис, Хуан Антонио де Падуа (1801—1862) — испанский государственный деятель, литератор.
 См. также 
 Сен-Флоран (значения)